Nilius ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Nilius (* 1945), deutscher Physiologe und Zellbiologe
 Ingeburg  Nilius (1927–1984), deutsche Vorgeschichtlerin
 Klaus Nilius (* 1942), deutscher Journalist
 Rudolf Nilius (1883–1962), österreichischer Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Nilus